César Milstein, Argentijns biochemicus
 Lewis Milestone, geboren als: Lev Milstein
 Nathan Milstein, Russisch-Amerikaanse violist